Superettan herr, SEH, är den näst högsta herrserien i Sverige. Det är en nationell serie där vinnaren av grundserien går direkt upp i Svenska Basketligan herr (SBL).  

Tolv lag deltar i Superettan herr 2020/21. Tvåan i Superettan får kvala mot nian i SBL om en plats i den högsta divisionen. Vinnaren i Basketettan Final Four tar en direktplats i Superettan herr 2019/2020. Tvåan i Basketettan Final Four kvalar mot nian i Superettan herr om en plats i Superettan herr 2020/21.
Det innebär att det är 10 lag i Superettan herr 2021/22.

Historia
Superettan infördes inför säsongen 2013/2014. Då spelade de bästa lagen i Basketettan norra och södra mot varandra efter jul. Från och med 2016/2017 blev Superettan en nationell serie redan från hösten.

Vinnare

Superettan 2020-2021

Referenser

Basketserier i Sverige
Återkommande sportevenemang med premiär 2014